Ubychia är ett släkte av skalbaggar. Ubychia ingår i familjen Raymondionymidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Skalbaggar
Ubychia